São Pedro – miejscowość w Republice Zielonego Przylądka, na wyspie São Vicente
 São Pedro – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Norte
 São Pedro – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo

21 miejscowości w Portugalii:
 São Pedro – miejscowość na Azorach, w gminie Angra do Heroísmo
 São Pedro – miejscowość w gminie Celorico da Beira
 São Pedro – miejscowość w gminie Covilhã
 São Pedro – miejscowość w gminie Faro
 São Pedro – miejscowość w gminie Figueira da Foz
 São Pedro – miejscowość w gminie Gouveia
 São Pedro – miejscowość na Maderze, w gminie Funchal
 São Pedro – miejscowość w gminie Manteigas
 São Pedro – miejscowość w gminie Peniche
 São Pedro – miejscowość na Azorach, w gminie Ponta Delgada
 São Pedro – miejscowość w gminie Porto de Mós
 São Pedro – miejscowość w gminie Torres Novas
 São Pedro – miejscowość w gminie Trancoso
 São Pedro – miejscowość na Azorach, w gminie Vila do Porto
 São Pedro – miejscowość na Azorach, w gminie Vila Franca do Campo
 São Pedro – miejscowość w gminie Vila Real
 São Pedro de Este – miejscowość w gminie Braga
 São Pedro de Jarmelo – miejscowość w gminie Guarda
 São Pedro de Merelim – miejscowość w gminie Braga
 São Pedro de Oliveira – miejscowość w gminie Braga
 São Pedro do Sul – miejscowość i gmina w dystrykcie Viseu